Тлапеско има више значења:

 Тлапеско (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлапеско (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику